Єлена Докич була чинною чемпіонкою, але цього разу вирішила не брати участі.

В одиночному розряді тенісного турніру Odlum Brown Vancouver Open 2011, який проходив у рамках Циклу жіночих турнірів ITF, Александра Возняк здобула титул, у фіналі перемігши Джеймі Гемптон 6–3, 6–1.

Сіяні гравчині 

  Моніка Нікулеску (2-ге коло, знялась через травму живота)
  Енн Кеотавонг (2-ге коло)
  Ірина Фалконі (півфінал)
  Елені Даніліду (півфінал)

  Місакі Дой (1-ше коло)
  Алісон Ріск (1-ше коло)
  Стефані Дюбуа (2-ге коло, знялась)
  Уршуля Радванська (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Odlum Brown Vancouver Open